Lunna kan syfta på:
Lunna, Belarus, ort i Belarus
Lunna, Kungsbacka kommun, ort i Sverige